Agadir peut désigner :
 agadir, un grenier collectif fortifié du Maghreb ;
 Agadir, une ville du sud-ouest du Maroc ;
 Agadir, une ville du nord-ouest de l'Algérie, aujourd'hui nommée Tlemcen.

Voir aussi 
 Agadir Bouachiba, un douar dans la commune d'Anzou
 Agadir Imchguiguilne, un village de la région de Souss-Massa, au sud du Maroc